Militärpatrouille steht für:

 militärische Aufklärungs-, Kampf- und Sicherungspatrouille; siehe hierzu Patrouille
 militärische Skisportwettläufe, z. B.
 die Militärpatrouillenläufe bei den Olympischen Winterspielen 1924, 1928, 1936 und 1948, die als Vorläufer der heutigen Olympiadisziplin Biathlon gelten, siehe auch Biathlon#Entwicklung zum Militärsport
 die Militärpatrouillenläufe bei den CISM-Skimeisterschaften (seit 1929)
 die Militärpatrouillenläufe bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften
 die Patrouille des Glaciers, Schweiz